Ворт има више значења:
 Ворт
 Округ Ворт (Џорџија)
 Округ Ворт (Ајова)
 Округ Ворт (Мисури)
 Ворт (Илиноис)
 Ворт (Мисури)